Amarelo — cor
Amarelos — biotipo de povos asiáticos
Rio Amarelo
Amarelo ou Plathymenia — árvore (Plathymenia foliolosa)
 Amarela ou Arnoseris minima
Amarelo (álbum) — álbum de rap do cantor Emicida

Desambiguações de cores